Anna Amalia av Braunschweig-Wolfenbüttel, född 24 oktober 1739 i Wolfenbüttel, död 10 april 1807 i Weimar, var en tysk hertiginna och konstmecenat som fungerade som medelpunkten i det kultur- och musikliv som blomstrade i Weimar under andra halvan av 1700-talet. Hon var systerdotter till Fredrik II och fungerade som förmyndarregent i Sachsen-Weimar och i Sachsen-Eisenach 1758-1775.

Familjeförhållanden 
Anna Amalia var dotter till Karl I, hertig av Braunschweig-Wolfenbüttel, och Filippa Charlotta av Preussen. Hon gifte sig vid 16 års ålder med Ernst August II Konstantin, hertig av Sachsen-Weimar-Eisenach i Braunschweig 16 mars 1756, men blev änka redan efter två års äktenskap 28 maj 1758. Den äldste av parets två söner, Karl August av Sachsen-Weimar-Eisenach, blev då regerande hertig, och hon blev som hans förmyndare regent.

Tid som regent 
Som politiker beskrivs hon som kapabel. Hon skyddade hertigdömet framgångsrikt under sjuårskriget och prisades för sina insatser under hungersnöden 1772 och efter slottsbranden i Weimar 1774. Hon påbörjade ett antal reformer inom justitie- och utbildningsväsendet, även om dessa aldrig fullföljdes. Efter att hon 1775 överlämnat regentskapet åt sonen Karl-August ägnade hon sig endast åt konst och vetenskap.

Musik- och kulturmecenat 
Hennes hov blev berömt som ett konstnärligt centrum, där hon samlade konstnärer som Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang von Goethe och Friedrich Schiller. Som sönernas informator utsåg hon Christoph Martin Wieland. Hovet bodde ofta på Ettersburg. Amalia von Helvig var en tid vid hennes hov. Hennes hovdam Charlotte von Stein är känd som Goethes inspirationskälla. 

Hon musicerade aktivt och författade bland annat sångspelet Erwin und Elmire (1776). Goethe skrev Zum Andenken der Fürstin Anna-Amalia till hennes ära. Biblioteket Herzogin Anna Amalia Bibliothek uppkallades efter henne 1991, och hon hade själv varit med om att utöka bibliotekets samlingar genom att 1766 sammanföra det med Weimars hovbibliotek.

Källor

Externa länkar 
 
 www.annaamalia-goethe.de

Tyska hertiginnor
Födda 1739
Kvinnliga regenter under 1700-talet
Tyska kompositörer
Kvinnor
Avlidna 1807
Personer från Wolfenbüttel